La dichiarazione – cortometraggio del 2005 diretto da M. Campiotti
La Dichiarazione (The Declaration) – romanzo di Gemma Malley del 2008